Hong Kong Open 1989 steht für:

 Hong Kong Open 1989 (Badminton), Badmintonturnier
 Hong Kong Open 1989, einmalige Austragung eines Snookerturnieres, siehe Hong Kong Open (Snooker)